En , Podlasek peut correspondre à :
 Podlasek, un village dans la voïvodie de Podlachie.
 Podlasek, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.